

Persone
 Andrzej Górak (1951) – ingegnere polacco
 Chris Gorak (1970) – scenografo e regista statunitense
 Daniel Górak (1983) – giocatore di tennis da tavolo polacco

Altro
 Gorak Shep o Gorakshep – letto di un lago ghiacciato coperto di sabbia nel Nepal